Ибрахим-шах — имя нескольких мусульманских правителей.

Индия 
 Рукн ад-дин Ибрахим-шах I — султан Дели из династии Халджи в 1296 году.
 Ибрахим-шах Лоди (Ибрахим-шах II) — султан Дели из династии Лоди в 1517—1526 годах.
 Ибрахим-шах Сури (Ибрахим-шах III) — султан Дели из династии Сури в 1555 году.
 Ибрахим-шах Шарки — султан Джаунпура из династии Шарки в 1402—1440 годах.
 Ибрахим-шах Свати — султан Кашмира из династии Свати (Шах-Миридов) в 1528—1529, 1552—1555 годах.

Иран 
 Солтан Ибрахим-шах — шаханшах Персии из династии Афшаридов в 1748 году.

Малайзия 
 Ибрахим-шах — султан Келантана в 1946—1960 годах.

См. также 
 Ибрахим (имя)